Leng Tch'e – gruppo musicale deathgrind belga
Leng Tch'e – album dei Naked City del 1989